Ordet kondensator har flere betydninger eller specialiseringer:
Termodynamisk kondensator – fortætter gas til væske (f.eks. vanddamp til vand)
Elektrisk kondensator
Superkondensator
Kondensatormikrofon